Влади́мир Шевче́нко:
 
 Шевченко, Владимир Андреевич (1936—2005) — советский и российский генетик, радиобиолог и радиоэколог.
 
 Шевченко, Владимир Дмитриевич (1946—2012) — артист цирка, дрессировщик.
 Шевченко, Владимир Ефимович (род. 1941) — советский и российский учёный, профессор, заведующий кафедрой селекции и семеноводства.
 
 Шевченко, Владимир Илларионович (1908—1972) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Шевченко, Владимир Никитович (1929—1987) — советский и украинский режиссёр-документалист и кинооператор.
 
 
 Шевченко, Владимир Ярославович (род. 1941) — советский и российский физикохимик, академик РАН.